Юниорский чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских команд 2010 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 3 по 9 апреля 2010 года в Пьештяны, Словакия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Швейцарии пришла из ТОП-дивизиона, сборная Казахстана первый раз участвует в турнире, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Николь Чупкова

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Яна Будайова
 Защитник:  Лара Штальдер
 Нападающий:  Сара Бенц

Ссылки 

 
 
 

ЖЮ*1